Seks pozamałżeński – zaangażowanie osoby, będącej w związku małżeńskim, w aktywność seksualną z osobą spoza tego małżeństwa.

Wstęp 
Stosunek do przedmałżeńskiego życia płciowego jest na ogół różny, co nie oznacza, że wszędzie większy rygoryzm obowiązuje kobiety, jak to ma miejsce w społeczeństwie europejskim. W większości społeczeństw, zwłaszcza tych ekonomicznie i strukturalnie prostych, występują – najczęściej akceptowane – przedmałżeńskie i pozamałżeńskie stosunki seksualne. W społeczeństwach tych do życia płciowego przywiązuje się na ogół stosunkowo mniejszą wagę niż w kulturze europejskiej; mniej jest związanych z nim zakazów i nakazów.

Małżeństwo może zakładać, że narzeczona ma być dziewicą lub nie; w drugim przypadku, czyli wtedy, gdy nie musi być dziewicą, najczęściej nie może mieć dziecka lub może, a nawet dobrze by miała. Dziś najniżej na świecie dziewictwo cenią Szwedzi. W niektórych społecznościach warunkiem zawarcia małżeństwa jest brak dziewictwa (np. u Masajów z Aryki pierwszą noc po zaślubinach spędzał z panną młodą swat, co jest wariantem znanego prawa pierwszej nocy). Niekiedy zdarza się, że na małżonki mogą być preferowane kobiety, które już urodziły dziecko – mężczyzna ma wtedy pewność, że jest to kobieta płodna i radząca sobie z macierzyństwem (zwyczaje takie panują np. fińskim plemieniu Wotiaków).

W społeczeństwach patriarchalnych zwykle szczególny nacisk kładzie się na seksualną czystość kobiety przed ślubem i jej wierność małżeńską. W społeczeństwach matrylinearnych natomiast nie przywiązuje się tak wielkiego znaczenia do przedmałżeńskiej czystości seksualnej kobiet, ale mężczyzn również nie ogranicza się w tym zakresie. Innymi słowy rygoryzm wobec przyszłych żon jest więc na ogół większy w społeczeństwach patrylinearnych niż w matrylinearnych, w których kobieta w zasadzie nie jest potępiana za zdradę małżeńską.

Kobiety wykazują całkiem naturalną skłonność do rozwiązłości o tyle o ile nie zostaną przed tym powstrzymane przez mężczyzn (ojców, ewentualnie braci, a następnie mężów), co w skrajnych przypadkach skutkuje zabójstwami honorowymi. Za powyższymi skłonnościami przemawia nie tylko budowa i funkcjonowanie męskich genitaliów (zob. kontekst biologiczny), ale i różne przejawy kultury (przykładowo w okresie średniowiecza mężczyźni otaczali kultem Maryję Dziewicę podsuwając ją za wzór kobietom jednak kobiety w tym czasie czciły i otaczały kultem przede wszystkim Marię Magdalenę, która uchodziła niemal za symbol nierządu i cudzołóstwa). W Kościele rzymskokatolickim przez wieki była utożsamiana z kobietą cudzołożną z Ewangelii Łukasza. Choć według Ewangelii nią nie była. Należała do kręgu uczniów Jezusa. Przyłączyła się do niego po tym, gdy wypędził z niej siedem złych duchów (Ewangelia Łukasza 8,2; Ewangelia Marka 16,9). Istotnie mężczyźni chętnie stanowią prawa, które ograniczają swobodę seksualną mężczyzn (w domyśle innych mężczyzn) i swobodę kobiet, które użyczają swoich wdzięków mężczyznom (w domyśle innym mężczyznom) choć ci sami męscy prawodawcy wcale nie zamierzają tych praw przestrzegać. Efektem takiej dwulicowości jest powszechna rozbieżność oficjalnych artykulacji i przyjętych praktyk.

Mężczyźni nigdy nie mogą być pewni swojego ojcostwa – w kulturze patriarchalnej, gdzie istnieje silna rywalizacja o kobiety zawsze istnieje ryzyko, że geny danego mężczyzny zostaną wykluczone z dalszej reprodukcji dlatego mężczyznom potrzebna jest agresja, potrzebne są też represje, które powstrzymywały innych mężczyzn przed seksualnym dostępem do kobiet, którymi zawładnęli lub chcieliby zawładnąć na wyłączność. Natomiast kobiety zawsze mogą być pewne swojego macierzyństwa a to kto stanie się biologicznym ojcem ich dzieci, jeśli nie ma w tym względzie presji społecznej, stanowi z punktu widzenia kobiety sprawę drugorzędną. Kobietom do osiągnięcia sukcesu reprodukcyjnego do niczego nie przydaje się więc agresja, nie przydają się też do niczego ograniczenia swobody seksualnej. Anglojęzyczny slogan make love not war (kochaj się i nie wojuj) dość dobrze oddaje takie podejście. Faktycznie w znanych kulturach matrylinearnych, a w szczególności matrocentrycznych, gdzie to zasadniczo kobiety zajmują się opieką nad dziećmi, nie przywiązuje się wagi do biologicznego ojcostwa i panują bardzo swobodne obyczaje seksualne. Analogii można doszukać się również w naturze – porównując dwa najbliżej spokrewnione z ludźmi gatunki: szympansa pospolitego i bonobo. O ile wśród szympansów zwyczajnych panują stosunki patriarchalne i samce odznaczają się znaczną dozą agresji o tyle u szympansa bonobo panuje matriarchat a wszelka agresja jest bardzo szybko udaremniana czemu służą właśnie zachowania seksualne. Warto też zwrócić uwagę na kraje skandynawskie (takie jak na przykład Szwecja) gdzie udział kobiet w życiu politycznym (w wybieralnych organach politycznych takich jak parlament kobiety stanowią często do 50%), społecznym i religijnym (dopuszcza się na przykład kapłaństwo kobiet) jest najwyższy. Kraje skandynawskie od lat uchodzą za kraje o największej (przynajmniej w kręgu kultury europejskiej) swobodzie życia seksualnego. Znamienne też, że jednocześnie są to kraje, które unikały w XX wieku, przynajmniej tam gdzie to było możliwe, uczestnictwa w konfliktach zbrojnych (w szczególności Szwecji udało się zachować neutralność zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej wojny światowej).

Źródeł represji seksualności, wychodzenia poza monogamię czy społecznie usankcjonowane związki można doszukać się w kulturze patriarchalnej, która najpełniej wyraża się poprzez religie patriarchalne (takie jak judaizm, chrześcijaństwo czy islam). Błędem byłoby jednak przypisywanie tych represji samym religiom, gdyż wynikają one u źródeł z zasad życia społecznego, które dopiero wtórnie są asymilowane przez religie i w drodze reifikacji uzyskują status niepodważalnych, sakralnych dogmatów a tym samym ulegają ugruntowaniu i kształtują następnie kodeksy moralne przekazywane wiernym. Wierni natomiast praktykują je często bez uświadomienia sobie ich źródła ani pierwotnego sensu uznając je za oczywistość. Przykładowo w kulturach, w których instytucja małżeństwa pełni ważną funkcję w zawieraniu aliansów pomiędzy grupami krewniaczymi ojcowie i bracia dokładają wszelkich starań aby kobieta „przekazana” przyszłemu mężowi z innej grupy spełniała jego oczekiwania, które mają też odzwierciedlenie w szerszych oczekiwaniach społecznych. Przyszły mąż i jego rodzina oczekuje, że jego przyszła żona będzie dziewicą i pozostanie mu wierna seksualnie, gdyż tylko to zapewnia jemu pewność ojcostwa i wyklucza, że nie przyjmie kobiety obarczonej „kukułczym jajem” (skutkiem czego musiałby wychowywać nie swoje dziecko). Kobieta, która nie spełnia tych wymogów staje się w takiej „wymianie małżeńskiej” swego rodzaju wadliwym, oszukanym „towarem” a taki „towar” musi zostać odrzucony. Kobieta wydawana za mąż w takich okolicznościach, jeśli nie zachowa dziewictwa rujnuje więc możliwość przeprowadzenia wymiany pomiędzy szerszymi grupami krewniaczymi – rodzinami, tym samym torpedując całe życie społeczne takich grup. Stąd też zwyczaj zabójstw honorowych, gdy ojcowie lub bracia z rodziny kobiety usuwają „nieprzydatny towar”, który przynosi „hańbę” ich rodzinie. W ten sposób rodzina odzyskuje honor a wykonawca zabójstwa zyskuje status rodzinnego bohatera. Ponieważ wszystko odbywa się w kulturze patriarchalnej znaczenie mają więc tu tylko mężczyźni (ojcowie, bracia, przyszły mąż i mężczyźni z jego grupy krewniaczej), a nie kobiety. To oni decydują za kogo wydać kobietę za mąż i dopuszczają się ewentualnych przymuszeń by uzyskać oczekiwane skutki. Zabójstwa honorowe są skrajnym, ale też i najbardziej jaskrawym przejawem represji seksualności jaka występuje w kulturach patriarchalnych. Zabójstw takich najczęściej dopuszczają się wyznawcy islamu i, znacznie jednak rzadziej, chrześcijaństwa.

Do wyłączności i pełnej wierności żony zobowiązane są więc w kulturze patriarchalnej, zwłaszcza gdy panuje silna religia patriarchalna, czyli ukształtowana i zdominowana przez mężczyzn. Było tak więc w Atenach okresu klasycznego (ale poza Atenami już nie tak ściśle), w Europie od średniowiecza do połowy XX wieku. Było i nadal tak jest w krajach arabskich (zob. obyczajowość związana z małżeństwem). W małżeństwach i kulturach tzw. patriarchalnych, tj. w takich, w których mężczyźni mają prawa i przywileje a kobiety niewielkie, mężczyźni często używają agresji wobec żon i potajemnych kochanków. W skrajnych przypadkach mąż próbuje zabić żonę, kochanka lub oboje. Kobieta była i bywa dziś ostro karana, nawet zabijana za posiadanie kochanka, niekiedy tylko za podejrzenie, że go ma. W takich sytuacjach przeciętne kobiety nie ryzykują, by praktykować otwartość małżeństwa.

Ponadto postulat nierozerwalności raz zawartego małżeństwa i połączony z nim wymóg całkowitej wierności seksualnej próbują wprowadzić niektóre ortodoksyjne odłamy religijne: katolicy, kwakrzy, amisze, mormoni, członkowie Kościoła Zjednoczeniowego i inni.

Kultura euroamerykańska była przez wieki kształtowana przez judochrześcijański model życia seksualnego, który z czasem zasymilował zasady życia w społecznościach patriarchalnych (choć w początkowym okresie swojego istnienia chrześcijaństwo było religią bardzo mocno sfeminizowaną). W kontekście różnych kultur, szczególnie poza dużymi systemami cywilizacyjno-kulturowymi, model taki jawi się jednak bardziej jako patologia niż coś powszechnego. Znany amerykański antropolog George Murdock ustalił, że kultura euroamerykańska ma w sobie niemal totalne tabu wobec cudzołóstwa – zakaz wszelkich kontaktów seksualnych poza małżeństwem. Podkreśla on, że kultura zachodnia jest „mocno dziwaczna” pod tym względem. Z dostępnych danych wynika, że całkowity zakaz relacji seksualnych poza małżeństwem występuje u maksymalnie 5% społeczeństw na świecie. Niektóre pozamałżeńskie związki seksualne stanowią pewien rodzaj instytucji, tak jak na przykład ofiarowywanie żony gościowi, przyjacielowi lub bratu w celu jednorazowego lub dłuższego współżycia. Istnieją też mniej zinstytucjonalizowane formy swobody seksualnej.

Seks przed- i pozamałżeński w kodeksach moralnych wybranych religii

Hinduizm 
 W obrębie hinduizmu odnajdujemy ideały kobiecego dziewictwa, z tym że w praktyce dotyczą one przede wszystkim młodych niezamężnych kobiet. Epickie dzieła hinduistyczne ukazują często ich czystość seksualną jako cnotę. Ale według tradycyjnej hinduistycznej nauki również mężczyzna wchodzący w fazę dorosłości powinien zachowywać przez jakiś czas wstrzemięźliwość seksualną. Wzorowe postępowanie hindusa to takie, gdy zarówno na początku dorosłego życia, jak i w jego ostatnim okresie zachowuje on wstrzemięźliwość seksualną.
 Seks pozamałżeński bywa w niektórych nurtach hinduizmu wartościowany pozytywnie, a nawet występuje jako zalecana forma praktyki. Wzorem bywają historie relacji Kryszny z zamężnymi pasterkami gopi.

Judaizm 
W Biblii (Stary Testament) nie znajdujemy ściśle określonego zakazu seksu przedmałżeńskiego. Natomiast istotne znaczenie mają płeć osoby i jej status cywilny wyznaczające, do jakiego stopnia seks przedmałżeński jest dozwolony albo zabroniony. Mężczyznom zakazuje się jedynie seksu z kobietami zaręczonymi albo zamężnymi, współżycie z pozostałymi jest dozwolone. Nawet zakaz gwałtu odnosi się tylko do kobiet zaręczonych albo zamężnych. Jeśli jakiś mężczyzna został przyłapany z dziewicą niezaślubioną innemu mężczyźnie był zobowiązany zapłacić jej ojcu, a następnie się z nią ożenić. Niezamężna kobieta stanowiła własność ojca, to właśnie jemu należało się odszkodowanie. Jeśli po zawarciu małżeństwa okazywało się, że kobieta (zaręczona ze swym przyszłym mężem) miała stosunki seksualne z innymi mężczyznami, skazywano ją na śmierć.

Te starotestamentowe reguły, określające stosunki heteroseksualne, z czasem uległy zmianie. Powołując się na zwyczaj posiadania nałożnic, o których można znaleźć wzmianki w Biblii, wielu średniowiecznych rabinów uważało, że stały i wierny seksualny związek z inną kobietą jest zgodny z prawem żydowskim; najważniejsze było nie oddawać się zachowaniom promiskuitywnym. Podstawowe zastrzeżenie polegało oczywiście na tym, że kobieta żyjąca w takim związku musiała być niezamężna, natomiast status cywilny mężczyzny nie miał znaczenia. Jednak uznanie tego typu związków nigdy nie znalazło szerokiego poparcia w obrębie średniowiecznego judaizmu. Było raczej tak, że w praktyce zakaz seksu przedmałżeńskiego w odniesieniu do kobiet nadal podtrzymywano, a w dodatku (podobnie jak w chrześcijaństwie) pojawiła się wyraźna tendencja do upatrywania męskiego seksu przedmałżeńskiego za coś sprzecznego z prawem żydowskim.

Obecnie różnice w poglądach między judaistami są ogromne. Natomiast ultraortodoksyjni Żydzi nadal zachowują dawne restrykcje – na przykład w Jerozolimie niezamężna dziewczyna spacerująca po ulicy z obcym mężczyzną jest narażona na napaść ze strony ultraortodoksów.

Chrześcijaństwo 
Chrześcijanie cały czas wychodzą z założenia, że człowiek nie powinien uprawiać seksu pozamałżeńskiego. Natomiast wszelki seks mający miejsce poza łożem małżeńskim jest nieakceptowany i ani rozpustnicy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli (…) nie odziedziczą królestwa Bożego. (1. List do Koryntian 6:9, 10).

Mimo że chrześcijańska zasada zakazu seksu przedmałżeńskiego dotyczy obydwu płci, łatwo zauważyć, że w praktyce wyznawcy na ogół kierują się bardziej tradycyjnym przekonaniem, wedle którego kobieca niewinność jest o wiele ważniejsza niż męska. Wzorzec ten utrzymuje się do dziś, czego przykładem są bale dziewic, reprezentujące ową seksualną dysproporcję – nikt nie organizuje analogicznych balów z udziałem chłopców.

Współcześnie zasady narzucane przez chrześcijaństwo ulegają złagodzeniu. Zmiana widoczna jest na przykład u schyłku XX wieku w katolickiej Irlandii: zliberalizowaniu prawodawstwa towarzyszy zrewolucjonizowanie postaw. Równocześnie owe duże zmiany są jasno widoczne na tle poziomu aktywności religijnej. W 1974 roku 71% Irlandczyków uważało, że seks przedmałżeński to coś złego, w 1994 roku liczba ta spadła do 32%. W innych krajach chrześcijańskich przepisy zakazujące seksu przedmałżeńskiego zostały zniesione, kiedy zmieniły się opinie ludności na ten temat.

Wiele organizacji i wspólnot chrześcijańskich nadal uważa konkubinat za grzech, ponieważ reprezentuje on nieformalne zinstytucjonalizowanie pozamałżeńskiego seksu. W Norwegii tak zwany paragraf regulujący kwestię konkubinatu został odwołany dopiero w 1972 roku. Paragraf ten głosił: ten kto pomimo ostrzeżeń prokuratury wciąż żyje w nieprzyzwoitym i obrazę budzącym związku z osobą płci przeciwnej, powinien zostać ukarany grzywną albo karą pozbawienia wolności do trzech miesięcy. Wspólne zamieszkiwanie heteroseksualnej pary, która nie tworzyła małżeństwa było po prostu zabronione. I choć w tekście nie znajdowało się żadne wyraźne uzasadnienie odsyłające do religii, było zupełnie jasne, że podstawę tego prawa stanowiły chrześcijańskie zasady moralne.

Bardzo wielu chrześcijan nadal podkreśla, że seks przedmałżeński jest niezgody z nauką Kościoła. Obecnie tylko nieliczni starają się nakłonić rządy państw do zabronienia stosunków przedmałżeńskich, jednakże wielu podejmuje próby wykorzystywania prawa właśnie w tym celu, chociażby poprzez ataki skierowane przeciwko edukacji seksualnej w szkołach. W szczególności w Stanach Zjednoczonych kładzie się duży nacisk na abstinence only, czyli nauczanie abstynencji, w miejsce bardziej uniwersalnej edukacji seksualnej. Tylko w 2006 roku chrześcijańsko-konserwatywne władze Waszyngtonu przeznaczyły 200 milionów dolarów właśnie na ten cel. Nieomal tyle samo funduszy na podobny cel przekazały pozostałe stany Ameryki. Statystyki pokazują, że być może udaje się w ten sposób zmienić poglądy części młodzieży, ale co się tyczy praktycznego postępowania – osiąga się to w bardzo niewielkim stopniu. Młodzież nie uprawia mniej seksu – nierzadko dzieje się wręcz przeciwnie. Poza tym staje się mniej skłonna do używania zabezpieczeń, przez co naraża się na zakażenie chorobami wenerycznymi i nieplanowane ciąże.

Niektóre społeczności religijne, jak np. Świadkowie Jehowy, kategorycznie zabraniają uprawiania seksu pozamałżeńskiego. Seks pozamałżeński (cudzołóstwo jednej ze stron) – jako zdrada małżeńska – jest jedynym powodem do rozwodu, umożliwiającego później zawarcie kolejnego małżeństwa. Jeżeli ktoś dopuszcza się seksu przed- i pozamałżeńskiego i nie okazuje skruchy, może zostać wykluczony ze zboru, w celu zachowania jego czystości.

Islam 
Islam, podobnie jak chrześcijaństwo, jest z założenia nastawiony negatywnie do seksu przedmałżeńskiego. Jednakże pomiędzy Koranem a późniejszą tradycją nie ma absolutnej zgody co do sankcji obowiązujących za ten typ seksu.

Zobacz też 
 dziewictwo, bal dziewic, cudzołóstwo
 Wiek zgody, seks przedmałżeński
 oficjalni kochankowie
 rewolucja seksualna

Przypisy

Bibliografia 
 Dag Øistein Endsjø Seks a religia. Od balu dziewic po święty seks homoseksualny, Warszawa 2011, Wydawnictwo Czarna Owca,  (Sex og religion; 2009)
 Saskia Hoft, Markus Goldberger Oficjalne kochanki, oficjalni kochankowie. O relacjach pozamałżeńskich w różnych kulturach, tł. Daniel Jabłoński, Olsztyn 2006, Wydawnictwo Adiaphora,  (Official lovers. Extramarital relationship in various cultures; 2006)

Obyczajowość seksualna